Edward Sutton kan syfta på:

 Edward Sutton, 2:e baron Dudley (omkring 1460–1532), engelsk adelsman
 Edward Sutton, 4:e baron Dudley (1525–1586), engelsk adelsman
 Edward Sutton, 5:e baron Dudley (1567–1643), engelsk adelsman